Hallgren är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 3537 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hallgren

 Acke Hallgren (1885–1940), konstnär
 Adolf Hallgren (1855–1930), publicist
 Anders Hallgren (född 1940), hundpsykolog
 Anna Hallgren (1860–1924), konstnär
 Anna-Stina Hallgren (född 1929), producent och produktionsledare

 Bengt Hallgren, flera personer
 Bengt Hallgren (biskop) (1925–2021), biskop
 Bengt Hallgren (författare) (1922–2017), lärare och författare
 Bengt Hallgren (konstnär) (1924–1986), reklamtecknare och konstnär

 Carl-Axel Hallgren (1918–1987), skådespelare

 Elly Hallgren (1909–1972), författare
 Emil Hallgren (1839–1894), konstnär och ämbetsman
 Erik Hallgren, flera personer
 Eric Hallgren (1880–1956), polis och ämbetsman
 Eric Hallgren (lärare) (1862–1949), lärare
 Erik Hallgren (konstnär) (1910–2000)
 Erik Hallgren (riksdagsman) (1844–1900), godsägare och politiker

 Fredrik Hallgren, flera personer
 Fredrik Hallgren (präst) (1853–1935)
 Fredrik Hallgren (skådespelare) (född 1973)
 Frida Hallgren (född 1974), skådespelare

 Gunnar Hallgren, flera personer
 Gunnar Hallgren (agronom) (1907–1980)
 Gunnar Hallgren (arkitekt) (1929–1977),
 Greta Hallgren (1906–1990), sångerska

 Hanna Hallgren (född 1972), poet och litteraturkritiker
 Hilding Hallgren (1889–1959), fabrikör och fotbollspolitiker
 Håkan Hallgren (1927–2003), militär

 Ida Hallgren (född 1978)), filosof och psykolog
 Ida Elisabeth Hallgren (1868–1934), konstnär och konstpedagog

 Johan Hallgren (född 1985), roddare

 Knut Hallgren (1883–1973), konstnär och lärare i ritteknik
 Konrad Hallgren (1891–1962), svensk fascistledare

 Mathias Hallgren (1877–1968), affärsman
 Mats Hallgren (född 1943), journalist
 Monica Hallgren (född 1950), organisationsledare och politiker, centerpartist

 Richard Hallgren (född 1981), ishockeyspelare
 Ronnie Hallgren (född 1948), regissör, teaterchef och professor

 Sigrid Hallgren   (1872–1939), konstnär
 Stig Hallgren (1925–2014), filmfotograf

 Willy Hallgren (1900–1965), veterinär

 Yngve Hallgren (1896–1966), militär

 Åke Hallgren (1918–2005), trestegshoppare
 Åke Hallgren (låtskrivare) (född 1946), musiker och låtskrivare

Källor

Svenska efternamn